Урбаново  — топоним:

Беларусь 
 Урбаново — деревня, Повятский сельсовет, Миорский район, Витебская область
 Урбаново — деревня, Сорочинский сельсовет, Ушачский район, Витебская область